Explay Slim — бюджетный смартфон компании Explay на базе ОС Android 2.3.5 GingerBread, имеет небольшой экран с диагональю 3.5 дюймов, хорошую камеру 3.2 Мпикс., 2-е активные SIM-карты, оперативную память объёмом 256Мб, встроенную 512Мб.

Внешний вид 
Внешне Explay Explay Slim представляет собой классический моноблок с сенсорным дисплеем. Корпус Explay Slim состоит из пластика спереди есть кнопки сенсорного управления: Меню, Домой, Назад. Сверху аудио разъём а снизу разъём micro-USB. По бокам слева кнопки-качельки Громкости + и -, справа кнопка Включения/Выключения.

Аккумулятор 
Телефон поставляется с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1300 мАч. Заявленное производителем время работы: Режим разговора: до 4 ч (2G)/до 3 ч (3G) Режим ожидания: до 180 ч (2G)/до 40 ч (3G).

Дисплей 
Диагональ дисплея Explay Slim составляет 3,5 дюймa. Разрешение — 320х480 пикселей. Дисплей смартфона выполнен по технологии TFT и 262.14 тыс. цветов оттенков цветов. Сенсор поддерживает Дуал-тач (двойное прикосновение одновременно) и Мультитач (выполнение различных задач при поочерёдном прикосновении к дисплею или прикосновением к дисплею сразу двумя пальцами одновременно).

Фотокамера 
Камера расположена в верхнем части на задней панели телефона. Камера в 3.2 мегапикселей позволяет делать снимки в хорошем качестве. Максимальное разрешение фотографий, сделанных с камеры смартфона, 2592х1944 пикселей.

Аппаратная часть 
Explay Slim оснащён процессором Qualcomm Snapdragon (S1) MSM7627A с частотой 1000 МГц и встроенным видеоускорителем Adreno 200. Оперативная память аппарата — 256 Мб(доступно меньше), постоянная память — 512 Мб. Поддерживаются карты памяти MicroSD, объёмом до 32 Гб.

Программная часть 
Explay Slim работает под управление ОС Android версии 2.3.5 обновления от производителя в дальнейшем нет.

Комплектация 
При покупке в комплектацию входит: Сетевой адаптер USB, Кабель micro-USB, Наушники, Руководство пользователя, Гарантийный талон.

Ссылки 
 Двухсимочник смартфон Explay Slim — EXPLAYS.RU
 Explay Slim — helpix.ru
 Explay Slim — Официальная прошивка (OS 2.3.5) — 4PDA

Смартфоны
Устройства на базе Android
Появились в 2012 году в России